Wilhelm von Bippen ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Bippen (Mediziner) (1808–1865), deutscher Arzt
 Wilhelm von Bippen (Historiker) (1844–1923), deutscher Archivar